est un single et une chanson du groupe Within Temptation des Pays-Bas.

Hit-parade

Notes et références 

Chanson interprétée par Within Temptation
Chanson de 2000